Hömberg ist der Name folgender Ortschaft:
 Hömberg, Gemeinde im Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz

Hömberg ist der Name von Bergen und Erhebungen im Rothaargebirge, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen:
 Hömberg (Bruchhausen) (), südöstlich von Bruchhausen (Olsberg)
 Hömberg (Oberrarbach) (), westlich von Oberrarbach (Schmallenberg)
 Hömberg (Siedlinghausen) (), südwestlich von Siedlinghausen (Winterberg)
 Hömberg (Westfeld) (), südöstlich von Westfeld (Schmallenberg)
 Hömberg (Bad Fredeburg) (), östlich von Bad Fredeburg

Hömberg ist der Familienname folgender Personen:
 Albert K. Hömberg (1905–1963), deutscher Historiker
 Hans Hömberg (1903–1982), deutscher Schriftsteller
 Heinrich Hömberg (1893–1961), deutscher Geschäftsmann und Politiker
 Johannes Hömberg (1931–2021), deutscher Musiker
 Martin Hömberg (1949–2017), deutscher Komponist, Musikproduzent und Fachbuchautor
 Philipp R. Hömberg (1939–2001), deutscher Prähistoriker
 Volker Hömberg (* 1954), deutscher Neurologe
 Walter Hömberg (* 1944) deutscher Kommunikationswissenschaftler

Siehe auch:
 Homberg (Begriffsklärung)